Lame o Lamé può riferirsi a:

Geografia
Ciad
 Lamé – città e sottoprefettura del dipartimento di Mayo-Dallah

Italia
 Lame – ex-quartiere e zona statistica di Bologna
 Lame – frazione di Carpenedolo, in provincia di Brescia

Persone

Lame
 Ilir Lame – ex calciatore albanese
 Jennifer Lame – montatrice statunitense
 Khaby Lame – influencer senegalese con cittadinanza italiana

Lamé
 Gabriel Lamé – matematico e fisico francese

Altro
 LAME – software open source usato per codificare file audio in formato MP3
 Cratere Lamé – cratere lunare